Соломасово — название нескольких населённых пунктов:
 Соломасово — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Соломасово — деревня в Щёкинском районе Тульской области.